Teatro Municipal (deutsch städtisches Theater) ist der Name folgender Theater- und Opernhäuser:
 Teatro Municipal Maria Matos, Lissabon, Portugal
 Teatro Municipal (Lima), Lima, Peru
 Teatro Municipal (Santiago de Cali), Kolumbien
 Teatro Municipal (Santiago de Chile), Santiago de Chile, Chile
 Teatro Municipal (Valencia), Valencia, Venezuela

Teatro Municipale ist der Name folgender Theater- und Opernhäuser in Italien:
 Teatro Municipale (Piacenza), Piacenza
 Teatro Municipale Valli, Reggio nell’Emilia

Theatro Municipal ist der Name folgender Theater- und Opernhäuser in Brasilien:
 Theatro Municipal (Rio de Janeiro), Theater und Opernhaus in Rio de Janeiro
 Theatro Municipal (São Paulo), Theater und Opernhaus in São Paulo

Siehe auch:
 Théâtre municipal